Berek-patak kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Berek-patak (Heves), 
 Berek-patak (Zala), 

Robotskapade Ungernförgreningar